Бра́унау () — название нескольких населённых пунктов:

 Браунау — коммуна в Швейцарии.
 Браунау — немецкое название города Броумов (ныне — в Краловеградецком крае Чешской республики).